Takkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Takkusaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Takkusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Takkusaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar